Mabaso ist der Familienname folgender Personen:
 Abel Mabaso (* 1991), südafrikanischer Fußballspieler
 Brenda Lindiwe Mabaso-Chipeio (* 1969), südafrikanische Expertin für internationalen Handel
 Mduduzi Mabaso (* 1976), südafrikanischer Schauspieler
 Themba Mabaso, Direktor des South Africa Bureau of Heraldry